Esplanada kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Esplanada (ort), Bahia, 
 Esplanada (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar